

Geografia
 Bellavista – località del Perù
 Bella Vista – località dell'Argentina nella provincia di Tucumán
 Bella Vista – città del Chiapas
 Bella Vista – municipio del Chiapas
 Bella Vista – distretto del Paraguay nel dipartimento di Itapúa
 Bella Vista – distretto del Paraguay nel dipartimento di Amambay
 Pizzo Bellavista – montagna del Massiccio del Bernina
 Bellavista – frazione del comune di Poggibonsi, nella provincia di Siena
 Bellavista – l'unica frazione del comune di Portici, nella città metropolitana di Napoli

Persone 
 Antonio Bellavista – calciatore italiano
 Girolamo Bellavista – giurista e politico italiano
 Vincenzo Bellavista – imprenditore italiano

Sport
 Bella Vista – squadra di calcio uruguaiana, con sede a Montevideo
 Bellavista – via d'arrampicata sulla Cima Ovest di Lavaredo

Altro
 bellavista – tecnica culinaria
 Bellavista (nell'originale Pleasantview)  – quartiere del videogioco The Sims 2
 Stazione meteorologica di Capo Bellavista – stazione meteorologica nella provincia di Nuoro
 Santa Maria di Bellavista – chiesa di Napoli
 Villa Bellavista – villa in provincia di Pistoia
 Bellavista – Cantina vitivinicola di Erbusco in Franciacorta.